The Whole Truth (englisch für die ganze/reine Wahrheit) steht für:

 The Whole Truth (1923), US-amerikanischer Kurzfilm von Ralph Ceder 
 The Whole Truth, Originaltitel von Besuch um Mitternacht, britisch-amerikanischer Film von John Guillermin und Dan Cohen (1958) 
 The Whole Truth (2009), US-amerikanischer Film von Colleen Patrick 
 The Whole Truth – Lügenspiel, US-amerikanischer Film von Courtney Hunt (2016) 
 The Whole Truth (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2010)
 The Whole Truth, Originaltitel von Die Kampagne (Roman), Roman von David Baldacci (2008)